Piazza del Duomo (Catânia) - Praça localizada na Catânia, Sicília, Itália
Piazza del Duomo (Milão) - Praça localizada em Milão, Lombardia, Itália
Piazza del Duomo (Florença) - Praça localizada em Florença, Toscana, Itália
Piazza del Duomo (Pisa) - Praça localizada em Pisa, Itália